Volvo Ocean Race 2001-2002 avgjordes med nio etapper mellan den 23 september 2001 och 9 juni 2003.

Etapper
Southampton - Kapstaden
Kapstaden - Sydney
Sydney - Hobart - Auckland
Auckland - Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Miami
Miami - Baltimore
Annapolis - La Rochelle
La Rochelle - Göteborg
Göteborg - Kiel

Resultat

Etapp 1
Etapp 1 mellan Southampton och Kapstaden inleddes 23 september 2001 och första båt nådde hamnen den 24 oktober 2001.

Etapp 2
Etapp 2 mellan Kapstaden och Sydney inleddes 11 november 2001 och första båt nådde hamnen den 4 december 2001.

Totalställning efter 2 etapper

Etapp 3
Etapp 3 mellan Sydney och Auckland inleddes 26 december 2001 och första båt nådde hamnen den 3 januari 2002.

Totalställning efter 3 etapper

Etapp 4
Etapp 4 mellan Auckland och Rio de Janeiro inleddes 27 januari 2002 och första båt nådde hamnen den 19 februari 2002.

Totalställning efter 4 etapper

Etapp 5
Etapp 5 mellan Rio de Janeiro och Miami inleddes 7 mars 2002 och första båt nådde hamnen den 27 mars 2002.

Totalställning efter 5 etapper

Etapp 6
Etapp 6 mellan Miami och Annapolis inleddes 14 april 2002 och första båt nådde hamnen den 18 april 2002.

Totalställning efter 6 etapper

Etapp 7
Etapp 7 mellan Annapolis och La Rochelle inleddes 28 april 2002 och första båt nådde hamnen den 9 maj 2002.

Totalställning efter 7 etapper

Etapp 8
Etapp 8 mellan La Rochelle och Göteborg inleddes 25 maj 2002 och första båt nådde hamnen den 30 maj 2002.

Totalställning efter 8 etapper

Etapp 9
Den nionde och sista etappen mellan Göteborg och Kiel inleddes 8 juni 2002 och första båt nådde hamnen den 9 juni 2002.

Slutställning efter 9 etapper

Deltagare

ASSA ABLOY
ASSA ABLOY
Nautor Challenge
Amer Sports One
Amer Sports Two
djuice dragons
djuice
illbruck Challenge
illbruck
Team News Corp
News Corporation
Team SEB
SEB
Team Tyco
Tyco

Slutställning

Totalt

Kuriosa
Besättningen på America Sports Two var enbart kvinnor.

Se även
Volvo Baltic Race

Sportåret 2001
Sportåret 2002
Volvo Ocean Race